Nanyu bezeichnet:

 Nanyu (Jingxing) (南峪镇), Großgemeinde im Kreis Jingxing in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanyu (Minhou) (南屿镇), Großgemeinde im Kreis Minhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanyu (Zhugqu) (南峪乡), Gemeinde im Kreis Zhugqu in der chinesischen Provinz Gansu